Amico kan avse:
Amico (film) – en västtysk komidifilm från 1949
Amico è, sång
Intellivision Amico, spelkonsol

Personer
Amico Aspertini (cirka 1475–1552), en italiensk målare
Angelina Amico (1963–), en svensk barnskådespelare
Valerio Amico (1956–), en svensk skådespelare